Mistrzostwa Świata juniorów w Snowboardzie 2009 – trzynaste mistrzostwa świata juniorów w snowboardzie. Odbyły się w dniach 5 - 7 marca 2009 r. w japońskim mieście Nagano.

Wyniki

Mężczyźni

Kobiety

Tabela medalowa

Linki zewnętrzne 
 Program i wyniki na stronie FIS 

2009 w sportach zimowych
Mistrzostwa świata juniorów w snowboardzie